Ямск:

 Ямск — село в Ольском районе Магаданской области России.
 «Ямск» — советский танкер.

См. также 
 Сельское поселение село Ямск — муниципальное образование в Ольском районе Магаданской области России.